Az Allsvenskan 1989-es szezonja volt a bajnokság hatvanötödik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a Malmö FF lett. Ez volt a klub tizenhetedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Sved